Vanderbilt Cup 1908 je tretja dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 24. oktobra 1908 na Long Islandu.

Rezultati

Dirka

Zunanje povezave

www.teamdan.com  
www.racing-database.com 

1908
Sezona Velikih nagrad 1908